Lutfi (également orthographié Lotfi, en ) peut faire référence à :

Prénom

Lotfi 
 Lotfi A. Zadeh (1921-2017), ingénieur iranien en électricité
 Lotfi Akalay (1943-2019), écrivain marocain 
 Lotfi Nezzar, homme d'affaires algérien

Lutfi, Lütfi 
 Ahmad Lutfi el-Sayed (1872-1963), intellectuel égyptien 
 Ali Lutfi Mahmud (1935-2018), homme politique égyptien 
 Lutfi (court official)
 Lutfi Haziri, politicien kosovar
 Lutfi Lepaja, écrivain albanais 
 Lutfi Pacha (1488-1563), homme d'état ottoman 
 Lütfi Akadlı, juge turc 
 Lütfi Arıboğan (1961-), joueur turc de basket-ball
 Lütfi Elvan (1962-), ingénieur turc des mines, homme politique et ministre du gouvernement 
 Metin Lütfi Baydar, scientifique turc en médecine
 Mohammed Lutfi Farhat, homme politique libyen 
 Mustafa Lutfi el-Manfaluti (1876-1924), écrivain égyptien 
 Ömer Lütfi Akad (1916-2011), réalisateur turc

Nom de famille 

 Adil Lotfi (1979-), footballeur marocain
 Mohammad-Reza Lotfi (1947-2014), musicien persan classique
 Nadia Lutfi (1937-2020), actrice égyptienne
 Najia Lotfi, femme politique marocaine
 Omar Lotfi (1983-), acteur marocain

Divers 
 Lotfi, film de guerre algérien.
 Lutfi, en Iran

Source de la traduction 

Homonymie de prénom